Les Bien-aimés (The Beloved), film réalisé par Christophe Honoré
 The Beloved, groupe de new wave britannique